Даниэль Шребер: Шребер, Даниэль Готлиб Мориц (1808—1861) — немецкий врач и социальный педагог, профессор, доктор медицины.
 Шребер, Даниэль Пауль (1842—1911) — немецкий судья.